Current Island (Bahamas)
 Current Island (Bermuda)
 Current Island (Canada)